Ferrazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Ferrazzi (1891–1978), italienischer Maler
 Giuseppe Jacopo Ferrazzi (1813–1887), italienischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Pierpaolo Ferrazzi (* 1965), italienischer Kanute